Step betyder trin, og kan henvise til flere ting:

 Step – akrobatisk dans, hvis rytme angives ved fodslag med hæl og tå
 Step aerobic – konditionstræning med brug af en 10-25 cm høj stepbænk
 Step (film fra 1977) – sovjetisk spillefilm fra 1977 af Sergej Bondartjuk

Se også
 Step-motor – elektromotor hvis bevægelser kan styres i små vinkeltrin
 Quickstep – hurtig selskabsdans i 4/4 takt